Минские епископы римско-католического обряда

Председательствующие епископы 
 1798—1829 Якуб Игнацы Дедерка , епископ
 1816 — 1824 Стефан Позняк, прелат
 1824—1827 Иосиф Каминский, святитель
 1831 — 1839 Матеуш Липский, епископ, святитель с 1827 г.
 1839 — 1853 Павел Рава, святитель
 1853 — 1869 Адам Вайткевич
 1899 — 1901 Кароль Недзялковский (администратор)
 1917 — 1925 Зигмунт Лозинский
 1926 — 1981 Болеслав Слосканс (администратор)
 1989 — 1991 Тадеуш Кондрусевич (администратор)

Вспомогательные епископы 
 1814—1836 Жан Батист Луи Маслу
 1818—1828 Адриан Головня

Списки персоналий
Списки:Белоруссия
Списки:Религия